Bau (Fiji), een eiland in Fiji
 Bau (Indonesië), een eiland in Indonesië
 Bau (dialect), een dialect gesproken op het eiland Bau, Fiji
 Bau (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Bau (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Bau